Punkt przyłączenia - (ang. point of common coupling - PCC) - punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym przyłącze (odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu z siecią przedsiębiorstwa energetycznego) łączy się z siecią elektroenergetyczną.

Punkt przyłączenia jest tożsamy z określeniem miejsce przyłączenia, które według IRiESD rozumiane jest jako punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym przyłącze łączy się z siecią.

Bibliografia 
 Paska J.: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, PGE Dystrybucja S.A., 2012.
Sieci elektroenergetyczne